Політика — діяльність та наука про управління групами.
 Політика (в управлінні) — система принципів управління.
 Державна політика — напрямок спрямованих державою на вирішення певних проблем дій.
 Політика (Арістотель) — трактат Арістотеля.
 Політика того ж походження — поняття у програмуванні.
 Політика (фільм, 1931) — американська комедійна мелодрама режисера Чарльза Райснера.
 Політика — сербська щоденна газета
 Політика — польський журнал

Див. також 
 Політологія
 Політолог
 Політик
 Політична орієнтація